Барбьери () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Барбьери, Антонио Мария (1892—1979) — уругвайский кардинал.
 Барбьери, Гато (1932—2016) — аргентинский джазовый тенор-саксофонист и композитор, получивший известность в период 1960—1970-х годов.
 Барбьери, Гаэтано (1770—1835) — итальянский драматург, либреттист, издатель и переводчик.
 Барбьери, Джованни Франческо (по прозвищу Гверчино; 1591—1666) — итальянский живописец болонской школы.
 Барбьери, Джоя (род. 1991) — итальянская теннисистка.
 Барбьери, Джузеппе (1777—1838) — итальянский архитектор и инженер.
  — итальянский писатель.
 Барбьери, Клелия (1847—1870) — монахиня, святая Римско-католической Церкви.
 Барбьери, Марио (1888—1968) — итальянский композитор и дирижёр.
 Барбьери, Нуну (род. 1948) — португальский военный и политический активист.
 Барбьери, Рафаэлла (род. 1995) — итальянская футболистка.
 Барбьери, Томмасо (род. 2002) — итальянский футболист.
 Барбьери, Федора (1920—2003) — итальянская оперная певица и театральный режиссёр.
 Филиппо Барбьери (1426—1487) — сицилийский инквизитор, историк и хронист.
  (1823—1894) — испанский композитор и музыковед.

Примечания